Хмелик:

 Хмелик, Александр Григорьевич (1925—2001) — советский писатель, драматург и сценарист.
 Хмелик, Мария Александровна (род. 1961) — сценарист, руководитель творческой сценарной мастерской ВГИКа.
 Хмелик, Наталья Александровна (род. 1948) — детский писатель и журналист, переводчик, сценарист.